Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2009 fand vom 16. bis 19. September in Sotschi (Russland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Frauen unterlag das deutsche Duo Sara Goller / Laura Ludwig im Endspiel den Lettinnen Inese Jursone und Inguna Minusa mit 15:17 im Tiebreak. Die Schweizerinnen Simone Kuhn und Nadine Zumkehr belegten den dritten Rang. Bei den Männern gewann das niederländische Team Reinder Nummerdor / Richard Schuil das Finale gegen die österreichischen Vertreter Florian Gosch und Alexander Horst. Die Deutschen Julius Brink und Jonas Reckermann mussten wegen einer Verletzung das Spiel um den dritten Platz gegen die Spanier Gavira / Herrera aufgeben.

Organisation und Medien 
Veranstalter des Turniers, das vom russischen Volleyballverband ausgetragen wurde, war der europäische Verband CEV. Insgesamt wurde 100.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer vergeben, jeweils zur Hälfte für Männer und Frauen. Die neuen Europameister erhielten davon jeweils 11.000 Euro und zusätzlich 800 Punkte für die Rangliste. Der Sender laola1.tv zeigte die Halbfinales und Endspiele live und kostenlos im Internetstream.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils sechzehn Mannschaften an. Russland durfte als Gastgeber jeweils drei Teams stellen. Ansonsten waren pro Nation nur zwei Duos pro Geschlecht erlaubt. Für die Qualifikation war die Position in der europäischen Rangliste entscheidend. Zusätzlich wurden insgesamt vier Wildcards vergeben.

In den jeweils Vorrunden-Gruppen spielten vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Vorrunde

KO-Runde

Männer

Vorrunde

KO-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)
 Informationen des DVV

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2009
Volleyball (Russland)
Sportveranstaltung in Sotschi